Grand Prix Argentyny 1978 (oryg. Gran Premio de la Republica Argentina) – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1978, która odbyła się 15 stycznia 1978, po raz 13. na torze Autódromo Oscar Alfredo Gálvez.

14. Grand Prix Argentyny, 13. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje 
 Pole position: Mario Andretti – 1:47.75

Wyścig

Najszybsze okrążenie 
 Gilles Villeneuve – 1:49.76

Prowadzenie w wyścigu 
 Mario Andretti – 52 okrążenia (1-52).

Argentyna
1978
Wydarzenia 1978
Argentyna w XX wieku